Blaj se poate referi la:

Localități din România:
Blaj, oraș din județul Alba
Blaj, Olt
De asemenea există numeroase localități cu nume derivate din cuvântul Blaj:
Blaja, Satu Mare
Blajova, Timiș
Blaju, Argeș
Blăjani, Buzău, reședința comunei cu același nume
Blăjel, Sibiu, reședința comunei cu același nume
Blăjeni, Hunedoara, reședința comunei cu același nume
Blăjeni-Vulcan, Hunedoara
Blăjenii de Jos, Bistrița-Năsăud
Blăjenii de Sus, Bistrița-Năsăud